

Civilisation et religion 
 L'islam est une religion monothéiste, en Arabie au  dont les fidèles sont appelés aujourd'hui musulmans, terme correspondant au mot arabe muslimin.
 La civilisation islamique ou Islam avec une majuscule, désigne l'aire culturelle et géographique à dominante musulmane, et inclut les individus et courants non musulmans qui y vivent.

Patronyme 

 Kazi Nazrul Islam, artiste et homme politique bengali ; 
 Runa Islam (1970-), artiste anglaise d'origine bangladaise ;  
 Samira Islam, pharmacologue saoudienne ;  
 Yusuf Islam, né le  à Londres, né Stephen Demetre Georgiou et connu sous le pseudonyme de Cat Stevens entre 1966 et 1978, est un chanteur, auteur et compositeur britannique.

Prénom 
 Islam Karimov, homme politique ouzbèke
 Saïf al-Islam Kadhafi, homme politique libyen

Art 
 Le terme arts de l'Islam désigne la production artistique ayant eu lieu depuis l'hégire (622 de l'ère chrétienne) jusqu'au  dans un territoire s'étendant de l'Espagne jusqu'à l'Inde et habité par des populations de culture islamique.

Politique 
 Fatah al-Islam (arabe فتح الإسلام, Fataḥ Al-Islām) était un mouvement islamiste salafiste armé basé au Liban, essentiellement dans le camp de réfugiés palestiniens de Nahr el-Bared, et en Syrie, apparu en .
 Nation of Islam (Nation de l’islam), est une organisation politique et religieuse américaine, à l’origine de la plupart des organisations musulmanes actuelles de la communauté afro-américaine.
 Le Sarekat Islam est une organisation fondée en 1911 sous le nom initial de Sarekat Dagang Islam ("association des marchands musulmans" par des commerçants en batik de Surakarta à Java, dans ce qui était alors les Indes néerlandaises.
 Islam, parti politique belge.

Radio et télévision 
 Islam, une émission de télévision sur l'islam, diffusée depuis 1983 à la télévision française.
 Radio Islam, une radio suédoise qui a cessé d'émettre en novembre 1997 lorsque son sponsor, la Swedish-Islamic Association, a mis fin à sa programmation